Franz Wirth ist der Name folgender Personen:

* Franz Wirth (Organist) (1927–1993), deutscher Lehrer, Organist und Chorleiter
 Franz Milan Wirth (1922–1998), österreichischer Grafiker und Illustrator
 Franz Peter Wirth (1919–1999), deutscher Regisseur
 Franz Theodor Wirth (1777–1850), deutscher Verwaltungsbeamter
 Franz Ulpian Wirth (1826–1897), deutscher Techniker und Friedensaktivist 
 Franz Xaver Wirth (1907–1992), österreichischer Bildhauer

Franz Wirth ist der Name folgender Unternehmen:
 Franz Wirth Pianofortefabrik, österreichische Pianofortefabrik

Siehe auch:
 František Wirth (1915–2003), tschechoslowakischer Turner